A eleição municipal de Curitiba (a primeira eleição municipal pós-redemocratização) aconteceu no dia 15 de novembro de 1985. Venceu o então deputado estadual Roberto Requião (PMDB), com 227.248 votos, ou seja 43,70% dos votos, contra Jaime Lerner (PDT), que obteve 208.384 votos (40,07%).

Candidatos

Resultado da eleição

 Curitiba 50 anos de eleições municipais as forças políticas que nas democracias e no governo militar disputam o poder

1985
Curitiba
1985 no Paraná